2 miejscowości w Polsce:

 Kornaty – osada w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Kornaty – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo

Zobacz też: Kornaty-Huby, Kornaty-Kolonia Pierwsza, Kornaty-Kolonia Druga